Diktamen (plural diktamina eller diktamen) kan vara:

 Diktamen –  någon läser upp exakt de ord som skall skrivas ner, se förestavning
 Diktamen (dikt) – en dikt av Hjalmar Gullberg